Verbena de la Paloma  o Festes de la Paloma , festivitat popular madrilenya 
 La verbena de la Paloma (sarsuela) sarsuela de Ricardo de la Vega
 La verbena de la Paloma (pel·lícula de 1921), film dirigit per José Buchs 
 La verbena de la Paloma (pel·lícula de 1934), film dirigit per Benito Perojo i protagonitzada per Rafael Calvo, Miguel Ligero Rodríguez i Raquel Rodrigo
 La verbena de la Paloma (pel·lícula de 1963), film dirigit per José Luis Sáenz de Heredia i protagonitzat per Concha Velasco i Vicente Parra